Detroit Dogshit — сборник лучших хитов американского рэпера Esham, вышедший в 1997 году. Первый сборник Эшема, содержащий песни с альбомов и EP рэпера, записанных в период с 1989 по 1994 года.

Список композиций 
 «Mental Stress» 5:03 (из Closed Casket)
 «The Fear» 4:08
 «Rocks Off!» 3:36 (из Hellterskkkelter)
 «4 All The Suicidalists» 4:00 (из Boomin' Words from Hell)
 «Get My Head Together» 4:16 (из Life After Death, Natas)
 «Acid» 3:38 (из Judgement Day  Vol. 1: Day)
 «Losin my Religion» 1:58 (из Judgement Day Vol 1: Day)
 «I’d Rather be Dead» 2:50 (из Judgement Day Vol 1: Day)
 «Momma Was a Junkie» 4:16 (из Judgement DayVol 1: Day)
 «Out Cha Mind» 4:25 (из Homey Don't Play)
 «Word After Word» 3:45 (из Boomin' Words from Hell)
 «The Wicket Shit Will Never Die» 3:33 (из Closed Casket)
 «Pussy Ain’t Got No Face» 3:34 (из Boomin' Words from Hell)
 «Devil’s Groove» 3:07 (из Boomin' Words from Hell)
 «Maggot Brain Theory» 2:47 (из Maggot Brain Theory)
 «I’ll be Glad When You Dead» 2:51 (из Closed Casket)
 «30 Birdz» 4:08 (on the exclusive to CD)
 «S.O.M.D» 3:29 (originally from Blaz4me by Natas)
 «Flatline» 3:03 (из Closed Casket)
 «Wake Da Dead» 3:59 (из Judgement Day Vol 2: Night)

Примечания 

Сборники Esham
Сборники 1997 года
Хип-хоп-сборники